Bob Burns peut désigner :
 Bob Burns (1950-2015), batteur des Lynyrd Skynyrd ;
 Bob Burns (1884-1957), acteur américain ;
 Bob Burns (1890-1956), acteur américain.